HFN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hornafjörður (Islanda)